«Парк культуры» — название станций метрополитенов в различных городах.* В Московском метрополитене:
 «Парк культуры» — станция Сокольнической линии.
 «Парк культуры» — станция Кольцевой линии.
 «Парк культуры» — станция Нижегородского метрополитена.
 «Парк культуры» — проектное название станции «Крестовский остров» Петербургского метрополитена.